Сенес-де-Алькубьерре ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Уэска, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Монегрос. Занимает площадь 20.5 км². Население — 68 человек (на 2010 год). Расстояние — 33 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Муниципалитеты Уэски